A temporada 2012-13 foi o 13º ano do UniCEUB/BRB/Brasília como equipe profissional de basquetebol. O time adulto disputou o Novo Basquete Brasil (NBB), a Liga Sul-Americana de Basquete  e a Liga das Américas. Já a equipe sub-22 disputou a  Liga de Desenvolvimento do Basquete (LDB).

Conquistas

Continentais 

★ Vice-campeão da Liga Sul-Americana de Basquete

Equipe Titular

Contratações

Pré-Temporada

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Amistosos 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Encestando una Sonrisa (Sub22) 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

Novo Basquete Brasil (NBB5) 

★ 5º lugar

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Primeira Fase - Primeiro Turno 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Primeira Fase - Segundo Turno 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Quartas-de-final 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

Liga Sul-Americana de Basquete 

★ Vice-campeão

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Primeira Fase 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Segunda Fase 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Quadrangular Final 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

Liga das Américas 

★ 4º lugar

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Primeira Fase 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Segunda Fase 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Quadrangular Final 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

Liga de Desenvolvimento do Basquete (LDB2) 

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Primeira Fase 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Segunda Fase 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

Ver também 
   Brasília / Instituto Viver Basquetebol

Ligações externas 
 Página Oficial na Liga Nacional de Basquete
 Vídeos de Competições Nacionais e Internacionais na Rede Globo e Sportv

Instituto Viver Basquetebol
Temporadas de clubes de basquetebol